Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Фацелия содержит 186 видов.

Примечания

Ссылки 
  Фацелия на сайте The Plant List

Фацелия